Speck  är ett efternamn som bland annat bärs av:
 Christa Speck
 Richard Speck
 Zsa Zsa Speck

 Spicks & Specks

Efternamn